Ре́дман () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Редман, Аманда (род. 1957) — британская актриса.
 Редман, Брайан (род. 1937) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Редман, Джойс (1915—2012) — ирландская актриса.
 Редман, Дин — канадский актёр британского происхождения.
 Редман, Мэтт (род. 1974) — британский христианский певец и композитор.
 Редман, Эрих (род. 1964) — немецкий актёр.